Skådespel kan syfta på:

 Skådespel –  en form av litteratur som företrädesvis består av dialog mellan rollfigurer, se teaterpjäs
 Skådespel – en manöver i idrott där en tävlande avsiktligt simulerar, se filmning

Se även 
 Skådespelare

Externa länkar